La competizione della categoria pesi leggeri (fino a 60 kg) di pugilato ai Giochi della XVIII Olimpiade si è svolta dal 11 al 23 ottobre 1964 al Korakuen Hall, Tokyo.

Classifica finale

Risultati

Bibliografia

Collegamenti esterni 

 4